Leitenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Leitenberger (1794–1871), österreichischer Industrieller
 Erich Leitenberger (1944–2021), österreichischer Publizist und Journalist
 Ferdinand Leitenberger (1799–1869), österreichischer Feuerwehrpionier und Erfinder
 Franz Leitenberger (1761–1825), österreichischer Industrieller

 Georg Leitenberger, Pseudonym von Gerhard Storz
 Ignaz Leitenberger (1764–1839), österreichischer Industrieller
 Johann Josef Leitenberger (1730–1802), österreichischer  Industrieller
 Johanna Leitenberger (1818–1893), österreichische Redakteurin und Schriftstellerin
 Karl Leitenberger (1804–1878), 1854 bis 1873 Bürgermeister in Tetschen
 Karl Johann Leitenberger (1879–1945), deutscher Fernmelder und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Palais Leitenberger